E6, E-06, E06 ou E006 signifie :

Domaine militaire 
 Boeing E-6, un avion militaire américain ;
 HMS E6, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 E6, une série à deux chiffres dans la série de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

Photographie 
 Traitement E-6, un processus de traitement des films.

Sciences 
Mathématique
 E, un groupe de Lie complexe de type exceptionnel.

Médecine 
 Protéines E6-E7 du virus du papillome humain ;
 Thyroïdite (E06), d'après la Classification internationale des maladies.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E6, un sentier de grande randonnée européen.

Téléphonie 
 Nokia E6, un smartphone sorti en 2011.

Transports 
Automobile
 BYD e6, un modèle du constructeur chinois BYD.

Routes 
  Route européenne 6, traversant la Suède et la Norvège ;
  Route européenne 006, traversant l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.

Train
 Shinkansen série E6, une série de rames automotrices électriques à grande vitesse japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres